Натуральне число 966
 966 рік до нашої ери
 966 рік нашої ери